Ricardo Álvarez er navnet på flere personer:
 Ricardo Álvarez (argentinsk fodboldspiller) – argentinsk fodboldspiller
 Ricardo Álvarez (mexicansk fodboldspiller) – mexicansk fodboldspiller
 Ricardo Álvarez Puig – spansk fodboldspiller, kendt som Richy
 Ricardo Álvarez Casanova – chilensk fodboldspiller
 Ricardo Álvarez (honduransk politiker) – honduransk politiker